

Film 
 Valentin (Valentín) – film del 2002 diretto da Alejandro Agresti
 Valentín – film del 2002 diretto da Juan Luis Iborra

Onomastica 
 Valentin – variante del nome Valentino

Persone

Valentin
 Barbara Valentin – attrice austriaca
 Benoît Valentin – sciatore freestyle francese
 Marie Edmond Valentin – politico e militare francese
 Gabriel Valentin – fisiologo tedesco
 Hugo Valentin – storico svedese
 Karl Valentin – cabarettista, attore teatrale e produttore cinematografico tedesco
 Zarek Valentin – calciatore statunitense

Valentín
 Lidia Valentín – sollevatrice spagnola
 Natalia Valentín – pallavolista portoricana